Vaskularisation (von lateinisch vasculum „kleines Gefäß“) steht für:

 die Gesamtheit der Gefäßversorgung eines Organs oder Gewebes, siehe Blutkreislauf  
 die Gefäßneubildung, siehe Angiogenese

vaskulär bezieht sich auf:
 Blutgefäße
 Gefäßerkrankungen, siehe Angiologie

Siehe auch:
 Vaskulogenese (Bildung neuer Blutgefäße)